Национальный комитет по восстановлению демократии и возрождению государства в Мали (, сокращённо: НКпВДиВГ) — организация, которая 22 марта 2012 года захватила власть в Мали. Председатель — Амаду Саного (с 22 марта 2012).

6 — 12 апреля 2012 года НКпВДиВГ передал власть гражданскому населению во главе с Дионкундой Траоре.

Примечания 

Политика Мали